Пасечный:

Населённые пункты

Россия 
 Пасечный — посёлок в Старооскольском районе Белгородской области.
 Пасечный — посёлок в Обоянском районе Курской области.

Известные носители фамилии 
 Пасечный, Андрей Леонидович (Хами́ль, также известен как Хамелео́н) (род.1979) — российский рэп-исполнитель, участник группы «Каста».
 Пасечный, Григорий (1961—1983) — советский футболист.
 Пасечный, Игорь Кузьмич (род. 1941) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР.